Niemcy:
 Sehlen – dzielnica Gemünden (Wohra)
 Sehlen – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Rügen

Zobacz też:
 Seele
 Seelen
 Selen